Plankton, olyan élőlények, amelyeknek helyváltoztatásában elsősorban a víz áramlása segít
 Plankton, Sheldon James Plankton, a SpongyaBob Kockanadrág című televíziós sorozat egyik szereplője.
 Electroplankton, 2005-ös Nintendo DS videójáték
 United Plankton Pictures, amerikai produkciós cég